EasyChair (deutsch etwa: einfache (Konferenz-)Leitung) ist ein freies Web-basiertes System zur Verwaltung wissenschaftlicher Konferenzen. 2002 von dem Informatikprofessor Andrei Voronkov für den Eigenbedarf entwickelt, wurde es innerhalb weniger Jahre zum meistgenutzten Konferenzverwaltungssystem in der Informatik und verwandten Bereichen. EasyChair wird auf einem Server der Informatikabteilung der Universität Manchester bereitgestellt, so dass die Organisation einer neuen Konferenz nicht mehr erfordert als das Ausfüllen eines Antragsformulars.

Funktionen 
Funktionsumfang:
 Verwaltung und Überwachung des Programmkomitees
 Anspruchsvolle und flexible Verwaltung der Zugriffsrechte der Programmkomitee-Mitglieder auf Einreichungen, Verwaltung von Interessenkonflikten
 Automatische Einreichung von Artikeln
 Einteilung zum Review gemäß Vorlieben der Programmkomitee-Mitglieder
 Einsendung von Reviews
 Möglichkeit für Autoren zur Reaktion auf Reviews, z. B. zur Widerlegung von Kritik
 E-Mail-Versand ans Programmkomitee, an Reviewer und Autoren, mit Archivierung gesendeter Mails
 detailliertes Ereignisprotokoll
 Online-Diskussion über Artikel
 Automatische Vorbereitung gedruckter Tagungsbände (derzeit nur für Springers Lecture Notes in Computer Science)

Weblinks 

 Homepage

Einzelnachweise 

Wissenschaftliche Tagung
Webanwendung